FLP puede referirse a las siglas de:

 Frente por la Liberación de Palestina.
 Frente de Liberación Popular, organización política española no reconocida legalmente que actuó en oposición al franquismo entre 1958 y 1969.
  Fruity Loops Project, cuya extensión es .flp